Black Fork ist der Name folgender

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Black Fork (Cheat River) in West Virginia
 Black Fork Mohican River in Ohio

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Black Fork (Arkansas)

Siehe auch:
 Blacks Fork in Wyoming